El término Friburgo (Fribourg, en francés y Freiburg en alemán) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

En Alemania 

 Friburgo de Brisgovia, ciudad del Land de Baden-Wurtemberg (en alemán, Baden-Württemberg), en Alemania, y capital de la Región de Friburgo.
 Región de Friburgo, un Regierungsbezirk (generalmente traducido como 'Región Administrativa de Alemania').

En Francia 

 Fribourg, comuna francesa del departamento de Mosela

En Suiza 

 Fribourg en Nuithonie / Freiburg im Üechtland, capital del cantón suizo de Friburgo.
 Cantón de Friburgo, cantón de Suiza.

En Brasil 

 Novo Friburgo, municipio brasileño del estado de Río de Janeiro.
 Microrregión de Nova Friburgo